obični šipak, šipak divlji, pasja ruža, Rosa canina, biljna vrsta iz porodice Rosaceae 
 šipak (plod), plod biljke iz roda ruže (Rosa sp.); šipurak, šipurika
 pitomi šipak ili obični mogranj (Punica granatum), vrtna voćka iz porodice Lythraceae s drugim imenima granat, nar, mogranj, pomagranata
 Vukšin Šipak, naselje u općini Jastrebarsko, Hrvatska
 Šipak, zaseok na obali jezera Voćuša, jednog od Baćinskih jezera, općina Baćina, Hrvatska
 šipak, pojam značenja "ništa" u hrvatskom jeziku
 šipak, gesta šakom, koja znači "ništa" u kojoj se između srednjeg prsta i kažiprsta zgrčene šake pokazuje palac
 roščić, rožnata navlaka na vrhu roga goveda koja s vremenom otpadne

Izvori 
 Hrvatski leksikografski rječnik (2004.)
 Šipak. Hrvatski jezični portal. Pristupljeno 7. veljače 2023.